Die Scottish Football League Second Division wurde 1983/84 zum neunten Mal nach Einführung der Premier Division als dritthöchste schottische Liga ausgetragen. Zudem war es die neunte Austragung als dritthöchste Fußball-Spielklasse der Herren in Schottland unter dem Namen Second Division. In der Saison 1983/84 traten 14 Vereine in insgesamt 39 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils dreimal gegen jedes andere Team. Bei Punktgleichheit zählte die Tordifferenz.

Die Meisterschaft gewann Forfar Athletic, das sich damit gleichzeitig die Teilnahme an der First Division-Saison 1984/85 sicherte. Neben den Loons stieg auch der Zweitplatzierte FC East Fife auf. Torschützenkönig mit 22 Treffern wurde James Liddell von Forfar Athletic.

Statistiken

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Weblinks 
 Scottish Second Division 1983/84 bei statto.com
 League Tables bei spfl.co.uk

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1983/84
1983 84